Indisk djungelkråka (Corvus culminatus) är en fågel i familjen kråkfåglar inom ordningen tättingar. Den behandlas ofta som underart till stornäbbad kråka.

Utseende och läte 
Indisk djungelkråka är en medelstor helsvart kråkfågel med rätt lång och dolklik näbb med något böjd övre näbbhalva, brant panna och rätt lång, kilformad stjärt. Den är mycket lik stornäbbad kråka som den ofta behandlas som en del av (se nedan), men är relativt liten, med slankare näbb, mindre kilformad stjärt och rätt glansig fjäderdräkt.

Utbredning och systematik 
Indisk djungelkråka förekommer på Sri Lanka och Indiska halvön.  Ofta behandlas den som en underart till stornäbbad kråka (C. macrorhynchos).

Levnadssätt 
Indisk djungelkråka hittas i olika skogstyper, på Sri Lanka upp till 2000 meters höjd och i Nilgiribergen i södra Indien upp till 2300 meter. I norra Indien häckar den mellan mars och april, på Sri Lanka april–september men huvudsakligen maj–juli.

Status och hot 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Kråkfåglar
Fåglar i orientaliska regionen